Wes peut désigner :

Prénom

Toponyme 

 New-Wes-Valley, une communauté canadienne située sur l'île de Terre-Neuve dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador.

Pseudonyme 

 Wes (1964-2021), chanteur et musicien d'origine camerounaise.

Titre 

 Wes et Travis, une série télévisée américaine (2012).
Prénom masculin
Prénom américain
Pseudonyme
Nom de scène